Forchtenau heißen folgende geographischen Objekte: 
 Forchtenau (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Forchtenau (Gemeinde Forchtenstein), Katastralgemeinde von Forchtenstein, Bezirk Mattersburg, Burgenland

 Schloss Forchtenau, ehemaliges Schloss in Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich